Jack le tueur de géants () est un conte populaire anglais. Il a été adapté plusieurs fois, notamment dans :
 Jack le tueur de géants, film américain de Nathan Juran (1962) ;
 Jack le chasseur de géants, film américain de Bryan Singer (2013).

Voir aussi 
 , un autre conte populaire anglais